

Anno 
 1832 – (MDCCCXXXII in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1832 a.C.

Matematica 
 1832 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1832 Mrkos – asteroide della fascia principale del sistema solare